Louhisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Louhisaari (ö i Birkaland), Tammerfors,  (0 ha)
2. Louhisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,29, long 28,09),  (6 ha)
3. Louhisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,25, long 28,20),  (12 ha)
4. Louhisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,98, long 29,49),  (1 ha)
5. Louhisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,74, long 28,92),  (1 ha)
6. Louhisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,64, long 29,16),  (1 ha)
7. Louhisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,57, long 28,95),  (0 ha)
8. Louhisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,34, long 29,10),  (4 ha)
9. Louhisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,21, long 29,22), 
10. Louhisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (2 ha)
11. Louhisaari (ö i Södra Karelen), Imatra,  (9 ha)
12. Louhisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,09, long 28,42),  (2 ha)
13. Louhisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,68, long 28,24),  (1 ha)
14. Louhisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,69, long 29,06), 
15. Louhisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,23, long 29,42),  (17 ha)
16. Louhisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,06, long 29,00),  (2 ha)
17. Louhisaari (ö i Egentliga Finland), Salo,  (1 ha)
18. Louhisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,12, long 28,84),  (3 ha)
19. Louhisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,22, long 28,71),  (2 ha)
20. Louhisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,93, long 29,75),  (1 ha)
21. Louhisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,31, long 29,79),  (12 ha)
22. Louhisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,56, long 29,26),  (2 ha)
23. Louhisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,39, long 29,55),  (1 ha)